Aveneyre bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz
die Pointe d'Aveneyre, einen Berg im Kanton Waadt südwestlich des Lac de l’Hongrin,
eine Alp südlich dieses Bergs auf Gebiet der Gemeinde Villeneuve VD und des Truppenübungsplatz Hongrin gelegen, sowie
eine Alp in der Gemeinde Haut-Intyamon, Kanton Freiburg